Яздани́ () — персидская фамилия. Известные носители:
 Яздани, Амир Мохаммед (2000) — иранский борец вольного стиля.
 Яздани, Реза (род. 1985) — иранский борец вольного стиля, двукратный чемпион мира.
 Яздани, Хасан (род. 1994) — иранский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2016.